Finałowy konkurs w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich 2017 rozegrany został 3 października w Klingenthalu na Vogtland Arenie. Tradycyjnie konkurs poprzedzały kwalifikacje rozegrane dzień wcześniej.

Kwalifikacje wygrał reprezentant Polski Dawid Kubacki przed Robertem Johanssonem i Johannem André Forfangiem. Z polskich zawodników zakwalifikowali się wszyscy zgłoszeni. Na starcie kwalifikacji sklasyfikowanych zostało 76 zawodników, w tym reprezentant Ukrainy, Rumunii oraz dwóch reprezentantów Turcji. Zdyskwalifikowany został Daiki Itō, który swoją próbę oddał w nieprzepisowym kombinezonie.

Konkurs indywidualny wygrał triumfator kwalifikacji, tj. Dawid Kubacki. Na podium konkursu znaleźli się również Andreas Wellinger i Johann André Forfang. Wszyscy Polacy z wyjątkiem Piotra Żyły pomyślnie zakwalifikowali się do serii drugiej. W samym konkursie zostało zdyskwalifikowanych trzech zawodników w tym Žiga Jelara, Yūmu Haradę i Artti Aigro. Dwaj pierwsi posiadali nieprzepisowy strój, a Estończyk miał zły rozmiar nart. W konkursie nie wystartował Jewgienij Klimow.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Klingenthal był Axel Körner, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Sandro Pertile, a jego asystentem – Stefan Wolf.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Program zawodów - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3025/2018JP3025PROG.pdf
 Kwalifikacje do konkursu indywidualnego - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3025/2018JP3025RLQ.pdf 
 Konkurs indywidualny - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3015/2018JP3015RL.pdf 
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po zawodach w Klingenthal - http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3015/2018JP3015NCS.pdf 
 Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix po zawodach w Klingenthal - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3015/2018JP3015STGP.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2017
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Klingenthal
2017 w Niemczech